De tanden van een zaag
 Zaagtand (patroon), een hierop lijkend patroon
 Zaagtand (golfvorm), een golfvorm in de signaaltechniek en elektronica
 Zaagtand (zaagvis), de snuit van een zaagvis